

Persone 
 Vasco da Gama, esploratore portoghese.

Località 
 Vasco da Gama, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Vasco da Gama, la più popolosa città dello Stato confederato indiano di Goa
 Cratere Vasco da Gama, cratere meteorico lunare

Trasmissioni radiofoniche 
 Vasco da Gama, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio 2 condotta da David Riondino e da Dario Vergassola.

Club sportivi 
 Club de Regatas Vasco da Gama, società polisportiva brasiliana di Rio de Janeiro.
 Associação Desportiva Vasco da Gama, club calcistico brasiliano di Rio Branco.
 Vasco SC, club calcistico di Vasco da Gama a Goa, in India.
 Vasco da Gama (Sud Africa), club calcistico di Città del Capo, in Sudafrica
 NITEL Vasco Da Gama F.C., club calcistico di Enugu, in Nigeria
 Vasco Da Gama Soccer Club, club calcistico di Hamilton (Canada)

Strutture 
 Ponte Vasco da Gama, ponte sul Tago nella Grande Lisbona, in Portogallo
 Torre Vasco da Gama, una torre di acciaio alta 145 metri nel Parque das Nações a Lisbona, in Portogallo.

Navi 
Quattro navi della Marinha Portuguesa hanno portato il nome di Vasco da Gama:

 Vasco da Gama (vascello), vascello da 80 cannoni varato nel 1841 e radiato nel 1873
 Vasco da Gama (nave da battaglia), nave da battaglia pre-dreadnought varata nel 1876 e radiata nel 1935
 NRP Vasco da Gama (F478), fregata della classe Bay, ex britannica HMS Mounts Bay (K627), varata nel 1945, acquistata dal Portogallo nel 1961 e radiata nel 1971
 NRP Vasco da Gama (F330), fregata della classe Vasco da Gama varata nel 1989 e ancora in servizio attivo